Album z czcionkami – aplikacja stworzona przez firmę Apple, która umożliwia instalowanie, usuwanie, import oraz eksport czcionek w systemie OS X.

Obsługiwane formaty 
Album z czcionkami obsługuje formaty TrueType, OpenType, czcionki bitmapowe oraz niektóre formaty czcionek dostarczone przez firmę Adobe Inc. Niektóre czcionki importowane z systemu Windows wymagają konwersji, co program automatycznie wychwytuje i umożliwia zainstalowanie czcionek.

MacOS